Zitta ist der Familienname folgender Personen:

 Pavel Zitta (* 1985), tschechischer Straßenradrennfahrer
 Reiner Zitta (* 1944), deutscher Zeichner, Bildhauer und Aktionskünstler

weiters:
 Zitta (Unternehmen), österreichisches Autohandelsunternehmen